El pes mitjà va ser una de les vuit proves de boxa que es disputaren als Jocs Olímpics d'Anvers de 1920. Com en les altres proves de boxa estava reservada a homes. La competició es va disputar entre el 21 i el 24 d'agost de 1920. El pes mitjà era la tercera categoria més pesada en aquesta edició dels Jocs i sols hi podien participar boxejadors que pesessin fins a 72,6 kg. Hi van prendre part 17 atletes de 9 nacions diferents.

Medallistes

Quadre 
{{Quadre amb 32 equips no tornada
| RD1=Primera ronda
| RD2=Setzens de final
| RD3=Quarts de final
| RD4=Semifinals
| RD5=Final
| RD5b=Combat pel bronze 
| RD1-team07=
| RD1-score07=W
| RD1-team08=
| RD1-score08=L

| RD2-team01=
| RD2-score01=W
| RD2-team02=
| RD2-score02=L

| RD2-team03=
| RD2-score03=W
| RD2-team04=
| RD2-score04=L

| RD2-team05= Georges Prud'Homme 
| RD2-score05=W
| RD2-team06=
| RD2-score06=L

| RD2-team07=
| RD2-score07=W
| RD2-team08=
| RD2-score08=L

| RD2-team09=
| RD2-score09=W
| RD2-team10=
| RD2-score10=L

| RD2-team11=
| RD2-score11=W
| RD2-team12=
| RD2-score12=L

| RD2-team13= William Bradley 
| RD2-score13=W
| RD2-team14=
| RD2-score14=L

| RD2-team15= Moe Herscovitch 
| RD2-score15=W
| RD2-team16=
| RD2-score16=L

| RD3-team01=
| RD3-score01=L
| RD3-team02=
| RD3-score02=W

| RD3-team03= Prud'Homme 
| RD3-score03=W
| RD3-team04=
| RD3-score04=L

| RD3-team05=
| RD3-score05=W
| RD3-team06=
| RD3-score06=L

| RD3-team07= Bradley 
| RD3-score07=L
| RD3-team08= Herscovitch 
| RD3-score08=W

| RD4-team01=
| RD4-score01=L
| RD4-team02= Prud'Homme 
| RD4-score02=W

| RD4-team03=
| RD4-score03=W
| RD4-team04= Herscovitch| 
| RD4-score04=L

| RD5-team01= Prud'Homme 
| RD5-score01=L
| RD5-team02=
| RD5-score02=W

| RD5-team03= 'Herscovitch 
| RD5-score03=W
| RD5-team04=
| RD5-score04=L

}}

 Referències 
 
 

 Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  Boxa - Anvers 1920  a sports-reference.com''

Mitja